Il doppio del torneo di tennis Baden Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vasilīs Mazarakīs e Felipe Parada che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Simon Greul 3-6, 6-1, [10-4].

Teste di serie 

 Goran Dragicevic /  Santiago González (quarti di finale)
 Hugo Armando /  Ricardo Mello (semifinali)

 Alex Kuznetsov /  Robert Smeets (primo turno)
 Thiago Alves /  André Ghem (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baden Open 2006